Campylosiphon är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Campylosiphon ingår i familjen Burmanniaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Jamsordningen
Campylosiphon